Il detentore del titolo Björn Borg ha battuto in finale John McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6(16)-7, 8-6, conquistando il titolo per la quinta volta consecutiva. La finale è stata successivamente definita la partita del secolo per le caratteristiche uniche dei due giocatori e per il tie-break del quarto set dove Mc Enroe annullò 5 match point.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1980